São Galo (em alemão Sankt Gallen) pode referir-se a:

 São Galo - santo irlandês do século VII

Topônimos 
 São Galo (cidade) - localidade que se desenvolveu a partir da abadia, cidade-principado hoje integrada na Suíça
 São Galo (cantão) - cantão suíço cuja capital é São Galo

Outros 
 Abadia de São Galo - abadia fundada pelo santo irlandês na Suíça e onde se encontra sepultado

Desambiguação